

Anno 
 1824 – (MDCCCXXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1824 a.C.

Matematica 
 1824 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1824 Haworth – asteroide della fascia principale del sistema solare